Дикая природа Азербайджана состоит из его флоры и фауны и их естественной среды обитания.

Символом фауны Азербайджана является Карабахская лошадь (азерб.: Qarabağ Atı) — горно-степная скаковая и верховая лошадь, которая встречается только в Азербайджане. Это одна из древнейших пород, чья родословная восходит к древнему миру. Эта лошадь изначально распространилась в Карабахском регионе в 5 веке и названа в его честь.

Естественная среда обитания различных видов животных в пределах страны очень различна. Некоторые виды занимают ограниченные ареалы (озера, части горных районов), в то время как другие распространены по всей стране. Например, виды воробьиных можно встретить где угодно на территории Азербайджана. Простейшие паразиты также регистрируются во всех районах страны, в зависимости от естественной среды обитания животных-носителей (крупный рогатый скот, птица и др.). Среди млекопитающих джейраны обитают в равнинных районах, кубанский тур населяет основные Кавказские районы, большинство видов птиц можно встретить в лесах, некоторые — в водоемах. Насекомые-вредители занимают различные сельскохозяйственные поля, тогда как другие населяют только определенные биотопы.

Был создан ряд природных заповедников, введены в действие правила охоты для охраны пушных и копытных животных в Азербайджане.

Фауна 

Животный мир Азербайджана очень богат, отчасти благодаря разнообразию его природных комплексов.

Млекопитающие 

В Азербайджане зарегистрировано около 107 видов млекопитающих, три из которых являются уникальными видами. Популярными видами являются кубанский тур и западно-кавказский муфлон, населяющие Нахичевань и западные склоны Большого Кавказа в Балакенской, Гебелинской, Загатальской и Исмаиллинской областях. Эти виды встречаются только в Ширванском государственном заповеднике.

Насекомоядные 
 Crocidura caspica
 Белобрюхая белозубка, Crocidura leucodon
 Crocidura gueldenstaedti
 Восточноевропейский ёж, Erinaceus concolor
 Южный ёж, Erinaceus roumanicus
 Ушастый ёж, Hemiechinus auritus
 Кутора Шелковникова, Neomys schelkovnikovi
 Карликовая многозубка, Suncus etruscus
 Малоазиатский крот, Talpa levantis

Рукокрылые 
 Европейская широкоушка, Barbastella barbastellus
 Азиатская широкоушка, Barbastella leucomelas
 Пустынный кожан, Eptesicus bottae
 Северный кожанок, Eptesicus nilssonii
 Поздний кожан, Eptesicus serotinus
 Кожановидный нетопырь, Hypsugo savii
 Обыкновенный длиннокрыл, Miniopterus schreibersii
 Длинноухая ночница, Myotis bechsteinii
 Остроухая ночница, Myotis blythii
 Трёхцветная ночница, Myotis emarginatus
 Усатая ночница, Myotis mystacinus
 Ночница Наттерера, Myotis nattereri
 Малая вечерница, Nyctalus leisleri
 Рыжая вечерница, Nyctalus noctula
 Средиземноморский нетопырь, Pipistrellus kuhlii
 Лесной нетопырь, Pipistrellus nathusii
 Нетопырь-карлик, Pipistrellus pipistrellus
 Малый нетопырь, Pipistrellus pygmaeus
 Бурый ушан, Plecotus auritus
 Серый ушан, Plecotus austriacus
 Средиземноморский подковонос, Rhinolophus blasii
 Южный подковонос, Rhinolophus euryale
 Большой подковонос, Rhinolophus ferrumequinum
 Малый подковонос, Rhinolophus hipposideros
 Подковонос Мегели, Rhinolophus mehelyi
 Широкоухий складчатогуб, Tadarida teniotis
 Двухцветный кожан, Vespertilio murinus

Зайцеобразные 
 Заяц-русак, Lepus europaeus
 Дикий кролик, Oryctolagus cuniculus

Грызуны 
 Малый тушканчик, Allactaga elater
 Евфратский тушканчик, Allactaga euphratica
 Полевая мышь, Apodemus agrarius
 Гирканская мышь, Apodemus hyrcanicus
 Кавказская мышь, Apodemus ponticus
 Лесная мышь, Apodemus uralensis
 Хермонская мышь, Apodemus witherbyi
 Водяная полёвка, Arvicola amphibius
 Урартский мышевидный хомячок, Calomyscus urartensis
 Гудаурская полёвка, Chionomys gud
 Снеговая полёвка, Chionomys nivalis
 Полёвка Роберта, Chionomys roberti
 Серый хомячок, Cricetulus migratorius
 Лесная соня, Dryomys nitedula
 Горная слепушонка, Ellobius lutescens
 Соня-полчок, Glis glis
 Индийский дикобраз, Hystrix indica
 Краснохвостая песчанка, Meriones libycus
 Переднеазиатская песчанка, Meriones tristami
 Персидская песчанка, Meriones persicus
 Песчанка Виноградова, Meriones vinogradovi
 Полуденная песчанка, Meriones meridianus
 Хомяк Брандта, Mesocricetus brandti
 Обыкновенная полёвка, Microtus arvalis
 Дагестанская полёвка, Microtus daghestanicus
 Кустарниковая полёвка, Microtus majori
 Мышь-малютка, Micromys minutus
 Общественная полёвка, Microtus socialis
 Полёвка Шелковникова, Microtus schelkovnikovi
 Домовая мышь, Mus musculus
 Нутрия, Myocastor coypus
 Серая крыса, Rattus norvegicus
 Чёрная крыса, Rattus rattus
 Кавказская белка, Sciurus anomalus
 Обыкновенная белка, Sciurus vulgaris

Хищные 

 Обыкновенный шакал, Canis aureus
 Волк, Canis lupus
 Степной волк, Canis lupus campestris
 Камышовый кот, Felis chaus
 Лесной кот, Felis silvestris
 Полосатая гиена, Hyaena hyaena
 Выдра, Lutra lutra
 Обыкновенная рысь, Lynx lynx
 Каменная куница, Martes foina
 Лесная куница, Martes martes
 Барсук, Meles meles
 Ласка, Mustela nivalis
 Переднеазиатский леопард, Panthera pardus saxicolor
 Енот-полоскун, Procyon lotor
 Бурый медведь, Ursus arctos
 Перевязка, Vormela peregusna
 Обыкновенная лисица, Vulpes vulpes
Вымершие:
 Азиатский гепард начиная с 18 века
 Туранский тигр с начала 20-го века
 Азиатский лев со времен Средневековья

Ластоногие 
 Каспийская нерпа, Phoca caspica

Парнокопытные 
 Безоаровый козёл, Capra aegagrus
 Дагестанский тур, Capra cylindricornis
 Европейская косуля, Capreolus capreolus
 Благородный олень, Cervus elaphus
 Джейран, Gazella subgutturosa
 Муфлон, Ovis ovis
 Серна, Rupicapra rupicapra
 Кабан, Sus scrofa

Рыбы 

Пресноводные бассейны страны и Каспийское море насчитывают 97 видов рыб, из которых 8 видов интродуцированы и 7 — получили широкое распространение. В Азербайджане также насчитывается более 15 тысяч видов беспозвоночных. Большинство из них можно найти в реке Кура, в окрестных озерах, а также в Мингечевирском водохранилище. Большинство рыб являются проходными или полупроходными (молодь растет в соленой воде и мигрирует в пресную воду для размножения после достижения зрелости). Наиболее ценными из проходных рыб являются лосось, осетр, севрюга и белуга. Жерех, уклейка и угорь также являются проходными рыбами. Осетровое мясо и икра очень ценны. Кроме того, в водоемах Азербайджана водятся такие ценные виды рыб, как лещ, сазан, красный кутум и другие. Такие виды рыб, как сельдь, вылавливаются в Каспийском море. В связи со строительством ряда гидротехнических сооружений на реке Кура после 1959 года регулирование речного стока, а также загрязнение каспийских вод привели к значительному сокращению численности ценных видов рыб. Для восстановления рыбных запасов и увеличения численности видов рыб были запущены три рыбоводных завода (Курагзинский, Али-байрамлинский и Курский экспериментальный осетровый инкубатор) в мелиоративных и рыбоводных целях. На рыбоводные предприятия Азербайджана приходится разведение 20 миллионов осетровых, 600 тысяч лососей. В 2000 году в Хыллы был введен в эксплуатацию новый инкубатор мощностью 20 миллионов осетровых рыб.

Птицы 

Азербайджан невероятно богат орнитофауной. Здесь зарегистрировано 363 вида птиц примерно из 60 семейств. Около 40 % видов оседает в Азербайджане, однако 27 % этих видов зимуют здесь, а 10 % проходят через него во время миграции. Одним из самых вдохновляющих видов птиц является беркут, который обитает в основном в горных районах, таких как Нахичевань. Беркут был напечатан на десятках марок и открыток в Азербайджане.

Другие 
В Азербайджане зарегистрировано десять видов земноводных из пяти семейств. В Азербайджане насчитывается 52 вида пресмыкающихся. Большинство этих видов встречается в полупустынных районах Шемахы и Нахичевани. Немногие из них встречаются в других низменных или горных районах.

Флора 

Азербайджан обладает очень богатой флорой. В стране зарегистрировано более 4 500 видов высших растений. В связи с уникальным климатом в Азербайджане флора гораздо богаче по количеству видов, чем флора других республик Южного Кавказа. В Азербайджане можно встретить около 67% видов, произрастающих на всем Кавказе.

Богатство флоры Азербайджана и разнообразие его растительности проистекают из разнообразия и богатства физико-географических и природно-исторических условий, а также из-за сложной истории, находящейся под влиянием отдаленных флористических регионов.

Деревья и растения 
Во всех зонах Азербайджана часто встречаются реликтовые роды третичного периода, особенно в Ленкорани (Талышская область). Это железное дерево (Parrotia persica), шёлковая акация (Albizia julibrissin), каштанолистный дуб (Quercus castaneifolia), кавказская хурма (Diospyros lotus), вечнозелёный кустарник иглица (Ruscus hyrcanus), гирканский самшит (Buxus hyrcana), и др. В Азербайджане насчитывается 240 эндемичных видов растений.

В Алтыагаджском национальном парке, 90,5 % которого покрыто широколиственными лесами, основными видами деревьев являются железные деревья, кавказский граб, восточный бук (Fagus orientalis), и берёзы.

Заповедники 

На январь 2022 года в Азербайджане насчитывается 10 национальных парков, 10 природных заповедников и 24 природных заказника.
Для сохранения фауны, флоры и их экосистем в Азербайджане было создано несколько заповедников:
 Гёйгёль
 Кызылагаджский заповедник
 Закатальский заповедник
 Турианчайский заповедник
 Пиргулинский заповедник
 Ширванский заповедник
 Басутчайский заповедник
 Гараязский заповедник
 Исмаиллинский заповедник
 Гарагельский заповедник
 Илисуинский заповедник
 Шахбузский заповедник
 Эльдарская сосна

См. также 
 Список млекопитающих Азербайджана
 Список национальных парков Азербайджана
 Список заповедников Азербайджана

Ссылки 

Азербайджан